Capellades, distretto della Costa Rica nel cantone di Alvarado
Capellades, comune della Spagna nella provincia di Barcellona